Шампиньо́н полево́й () — вид грибов рода шампиньон. 
Научные синонимы:
 
 
 
 
и др.

Русские синонимы: шампиньон обыкновенный, шампиньон тротуарный.

В английском языке известен как «лошадиный гриб» (Horse Mushroom); возможно, из-за того, что этот гриб часто произрастает возле конюшен, на унавоженной почве.

Описание 
Плодовое тело крупное. Шляпка толстомясистая, сначала округло—колокольчатая, с завёрнутым краем и с частным покрывалом, закрывающим пластинки, позже выпукло—распростёртая или распростёртая, с небольшим широким бугорком или слегка приплюснутая в центре, иногда с волнистым краем и с остатками покрывала по краю; 8—20 см в диаметре; белая или кремовая, с возрастом — с охряным оттенком, медленно желтеющая от прикосновения; шелковистая, гладкая или покрытая волокнистыми желтоватыми или буроватыми чешуйками; при сухой погоде зачастую растрескивается по краю.

Мякоть плотная, с возрастом — более мягкая, белая или желтоватая (у зрелых грибов), сладковатая. На изломе мякоть слегка желтеет. Обладает характерным запахом аниса или миндаля (особенно у молодых грибов).

Пластинки частые, вздутые, более широкие к периферии, свободные у ножки, 8—12 мм шириной, сначала белые, серовато—беловатые, позже серовато—буроватые, затем горчичные, буро—фиолетовые, буро—шоколадные или почти чёрные.

Ножка 6—10 см высоты, 1—1,5 см ширины, цилиндрическая, гладкая, расширенная или утолщённая к основанию; с крупным широким белым двухслойным кольцом в верхней трети ножки (нижнее кольцо — более короткое, с желтоватым краем, зубчатое); волокнистая, у молодых грибов сплошная, позднее — с узкой полостью (фистулёзная), легко отделяется от шляпки, с хлопьевидным налётом в основании; одного цвета со шляпкой, при надавливании желтеет. Мякоть в основании ножки не приобретает жёлтого оттенка.

Споровый порошок чёрно—коричневый. Споры 7—9 x 4.5—6 мкм, яйцевидно—эллипсоидные, гладкие, коричневые. Хейлоцистиды тонкостенные, яйцевидные, 11—26 x 9—18(21) мкм.

Цветовые химические реакции: мякоть даёт жёлтую окраску с гидроксидом калия.

Распространение 
Широко распространён и обильно растёт на почве, в основном на открытых пространствах, поросших травой, — на лугах, лесных полянах, по обочинам дорог, на вырубках, в садах и парках, реже на пастбищах. Встречается как на равнине, так и в горах. Плодовые тела появляются одиночно, группами или большими группами; часто образуют дуги и кольца. Часто растёт рядом с крапивой. Возле деревьев редок; исключение составляют ели. Распространён по всей территории России. Обычен в северной умеренной зоне.

Сезон: с конца мая до середины октября—ноября.

Сходные виды

Ядовитые виды 
 . Отличается белыми пластинками гименофора, клубневидно-вздутым основанием ножки, окружённым вольвой, белым однослойным кольцом на ножке и отсутствием характерного запаха аниса.
 . Более мелкий вид шампиньона; встречается часто, особенно в посадках белой акации, с июля по октябрь. Отличается неприятным («аптечным») запахом карболовой кислоты (фенола, или же гуаши). При надломе, особенно по краю шляпки и в основании ножки, его мякоть быстро желтеет.

Съедобные родственные виды 
Обладает сходством со многими другими видами шампиньонов (Agaricus silvicola, Agaricus campestris, Agaricus osecanus и др.), отличаясь преимущественно более крупными размерами. Наиболее на него похож шампиньон кривой (Agaricus abruptibulbus), который, однако, растёт в еловых лесах, а не на открытых и светлых местах.

Пищевые качества 
Съедобен. Вкусный, деликатесный гриб (3 категории), по вкусовым качествам — один из лучших шампиньонов. Съедобен в сыром виде. Используется разнообразно — свежим (после 10 минут отваривания), солёным, маринованным. Однако способен накапливать кадмий, медь и другие тяжёлые металлы, что может быть потенциально опасно для здоровья.

Таксономия 
Впервые описан Якобом Кристианом Шеффером в 1762 г. в Баварии, как Agaricus arvensis.

Проведённые в 1999 г. исследования позволили выделить внутри Agaricus arvensis два морфотипа, возможно, представляющих отдельные виды. Представители первого морфотипа на макроморфологическом уровне отличаются светло-жёлтой шляпкой, имеющей в зрелом виде широко—колокольчатую форму; у представителей второго морфотипа шляпки белые и имеют распростёрто—выпуклую форму.

Примечания

Литература 
 Мир растений : в 7 т. / Под ред. академика А.Л. Тахтаджяна. Т.2. Слизевики. Грибы — 2—е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1991. — 475 с. (Стр. 286).
 Аурел Дермек. Грибы. — Братислава: Словарт, 1989. — стр. 112-113.
 З.А.Клепина и Е.В.Клепина. Справочник грибника. — Москва: АСТ—ПРЕСС, 2006. — 256 с. (стр. 99-100)
 «Грибы. Справочник—определитель. Более 120 видов» / Автор—составитель Н.Е. Макарова — Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2005 — 320 с. (стр. 252—253)
 «Грибы». Справочник. / пер. с итал. Ф.Двин — Москва: АСТ. Астрель, 2004. — 303 с. (стр. 181)
 Лессо, Томас. Грибы. Определитель. / пер. с англ. — Москва: АСТ, 2007. — 304 с. (стр. 157)

Ссылки 
 Шампиньон полевой на сайте «Экосистема» .
 Шампиньон полевой на сайте «Грибы Калужской области» .
 Шампиньон полевой на сайте «Зелёная Россия» 
 Шампиньон полевой на сайте RogersMushrooms.
 Шампиньон полевой на сайте MykoWeb : The Fungi of California.
 Шампиньон полевой на сайте First Nature.
 Kuo, M. (2007, May). Agaricus arvensis: The horse mushroom. Retrieved from the MushroomExpert.Com Web site: http://www.mushroomexpert.com/agaricus_arvensis.html 

Шампиньон
Съедобные грибы
Грибы-космополиты
Мультирегиональные грибы